Villiers-sur-Marne, commune française du Val-de-Marne
 Villiers-sur-Marne, ancienne commune française de la Haute-Marne
 Villiers-sur-Marne, ancienne commune française de l'Aisne

Voir aussi